Алекса́ндр Оле́гович Мазаро́вич (род. 1954, Москва, ) — советский и российский учёный-геолог, специалист по геоморфологии и тектонике дна океанов, доктор геолого-минералогических наук (1998).

Биография 
Родился 14 февраля 1954 года в семье геолога О. А. Мазаровича.

В 1971—1976 годах обучался на Геологическом факультете МГУ, кафедра Исторической и региональной геологии по специальности «Геологическая съемка и поиски месторождений полезных ископаемых».

С 1976 года работает в Геологический институте АН СССР / РАН.

В 1977—1981 годах, занимая должность начальника геологического отряда, проводил научно-исследовательские экспедиционные работы на Дальнем Востоке СССР, в Приморском крае.

За работу «Тектоническое развитие Южного Приморья в палеозое — раннем мезозое» в 1982 году получил ученую степень кандидата геолого-минералогических наук.

В 1989 году был назначен заведующим лабораторией «Геоморфологии и тектоники дна океанов» ГИН АН СССР.

С января по август 1995 года — стажировался в Хьюстонском Университете. Производственную практику проходил в нефтяной компании Amoco-Eurasia Production company.

С 17 июля по 15 октября 1996 года работал по научному гранту НАТО по обработке материалов по тектонике Атлантики в Институте морской геологии, Болонья, Италия.

С 5 июня 1989 года заведовал Лабораторией геоморфологии и тектоники дна океанов ГИН РАН.

В 1998 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора геолого-минералогических наук по теме «Геологическое строение Центральной Атлантики: разломы, вулканические сооружения и деформации океанского дна».

С 2003 по 2009 год работал по совместительству в должности профессора Геологического факультета МГУ (курс лекций «Геология России» и «Геология морей и океанов»).

В 2010 году был заместителем директора ГИН РАН по науке.

Курирует геолого-геофизические работы Института в море.

Награды и премии 
 1986 — Премия Ленинского комсомола за работу «Тектоническое развитие Южного Приморья в палеозое — раннем мезозое»
 1996 — Медаль «300 лет Российскому флоту»
 1997 — Медаль «В память 850-летия Москвы».
 1999 — Почётная грамота РАН и Профсоюза РАН в честь 275-летия Российской академии наук.

Членство в организациях 
 Диссертационный совет в ГИН РАН (специальность — общая и региональная геология 25.00.01)
 Диссертационный совет на Геологическом факультете МГУ (по специальности 25.00.03 — геотектоника и геодинамика).
 Член экспертного совета Наук о Земле ВАК.

Библиография 
Опубликовал более 130 научных работ, среди них книги:
 Мазарович А. О. Тектоническое развитие Южного Приморья в палеозое — раннем мезозое. М.: ГИН РАН. 1982. 33 с. (автореферат кандидатской диссертации).
 Мазарович А. О. Геологическое строение Центральной Атлантики: разломы, вулканические сооружения и деформации океанского дна. М.: ГИН РАН. 1998. 36 с. (автореферат док.диссер.)
 Мазарович А. О. Геологическое строение Центральной Атлантики: разломы, вулканические сооружения и деформации океанского дна. М.: Научный Мир. 2000. 176 с.
 Мазарович А. О. Краткий толковый словарь англо-и русскоязычных терминов по тектонике и геоморфологии океана. М.: Научный мир. 2000. 120 с.
 Пущаровский Ю. М., Сколотнев С. Г., Пейве, А. А., Бортников Н. С., Базилевская Е. С., Мазарович А. О. Геология и металлогения Срединно-Атлантического хребта: 5-7о с. ш. М.: ГЕОС. 2004. (Тр. ГИН РАН; Вып.562). 152 с.
 Мазарович А. О. Геология России (краткий курс). Электронное методическое пособие. https://web.archive.org/web/20160306075927/http://atlantic.ginras.ru/education/ 2004. 427 с.
 Мазарович А. О. Геология морей и океанов (краткий курс). Электронное методическое пособие. https://web.archive.org/web/20160306075927/http://atlantic.ginras.ru/education/ 2004. 92 с.
 Мазарович А. О. Строение дна Мирового океана и окраинных морей России. М.: ГЕОС. 2006. 192 с. (учебное пособие)

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте atlantic.ginras.ru
 Интервью по Арктике, 2012 год.
 Библиография 

Сотрудники Геологического института РАН
Геологи России